Dominium — владение; индивидуальная собственность по-латински; многозначный термин:

Термины гражданского права

Право собственности 
 Dominium directum — прямая собственность; право обладания (пожалования, отобрания, обложения земли).
 Dominium utile — право зависимой собственности; право фактической эксплуатации под надзором господина; пользование на правах оной.
 Dominium bonitarium — право пользования или бонитарная собственность.
 Dominium in bonis — бонитарная собственность.
 Dominium plurium pro indiviso — нераздельная собственность нескольких лиц на одну и ту же вещь.

Правление 
 Dominium regale — королевское правление.
 Dominium politicum — политическое правление.

Заимствования слова «dominium» 
 Донжон — дом господина.
 Домен — средневековые владения короля или феодала.
 Доминион — государство в составе Британской империи.

См. также 
 Dominus